Formula Renault 2.0 Eurocup 2010 var den tjugonde säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Eurocup. Den första tävlingshelgen kördes på Motorland Aragón den 17-18 april, och den sista på Circuit de Catalunya den 9-10 oktober. Kevin Korjus vann förarmästerskapet och Tech 1 Racing vann teammästerskapet.

Team och förare 
 Gästförare markerade i kursiv stil.

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet

Teammästerskapet

Källor

Externa länkar 
 

Formula Renault 2.0 Eurocup-säsonger
Motorsportevenemang 2010
2010 i Europa